

Classificació general

Resultats 
 Lliga de Campions: FC Barcelona
 Recopa d'Europa: Reial Madrid
 Copa de la UEFA: RC Deportivo, Valencia CF, CD Tenerife
 Descensos: Cadis CF, Real Burgos, RCD Espanyol
 Ascensos: UE Lleida, Reial Valladolid, Racing de Santander

Màxims golejadors 

1992
Competicions futbolístiques del 1992
Competicions futbolístiques del 1993